Vingt-deux jeux vidéo basés sur la série de bande dessinée Garfield de Jim Davis ont été développés entre 1984 et 2010.

Liste de jeux vidéo
Garfield (Atari 2600), publié par Atari.
Garfield, Winter's Tail (Amstrad CPC 1989), publié par Softek le . 
Garfield Labyrinth (Game Boy 1992), publié par Kemco le  uniquement au Japon. Jeu d'action.
Garfield - A week of Garfield (Famicom), publié par Nintendo, développé par Towa Chiki. Sorti uniquement au Japon. Jeu d'action.
Garfield: Caught in the Act (Mega Drive, Game Gear 1995), de Sega. Jeu de plate-forme.
Garfield: Caught in TV Land (Windows 1996), publié par Sega le . Développé par Point of View.
Garfield (PlayStation 2, Windows), publié par Hip Interactive. le .
Garfield: The Movie (PlayStation 2, Windows 2004), publié par Hip Interactive.
Garfield : Sauver Arlene (PlayStation 2, Windows), publié par Hip Interactive. le .
Garfield : À la recherche de Pooky (Garfield: The Search for Pooky, Game Boy Advance 2005), publié par The Game Factory Inc. le . 
Garfield: Bound for Home (Nintendo DS), publié par The Game Factory Inc. le . Jeu d'action. 
Garfield et ses neuf vies (Garfield and His Nine Lives, Game Boy Advance 2006), publié par Game Factory Interactive LTD le  
Garfield's 2nd Movie (Nintendo DS), publié par Game Factory Interactive LTD le . Jeu d'action.
Le Cauchemar de Garfield (Nintendo DS), publié par The Game Factory Inc. le . Jeu d'action.
Garfield Fun Fest (Nintendo DS), publié par Zoo Digital en octobre 2008. Jeu d'action.
Garfield Gets Real (WII, Nintendo DS), publié par Zoo Digital
Garfield's Pet Force (WII, Nintendo DS), publié par Zoo Digital
 Garfield - Lasagna World Tour sur PlayStation 2, publié par NEKO entertainment. Jeu d'action en 2007
 Garfield et la menace des lasagne de l'espace (The Garfield Show threat of the space lasagna, Wii 2010), publié par Eko

Jeu vidéo LCD
 Garfield, publié par Konami le .

Mobiles
CS Garfield Pinball (2004), publié et développé par Centerscore le .
Garfield (2004), publié et développé par Indiagames en juillet 2004.

Garfield
Garfield